Анизи-ле-Шато () — упраздненный кантон во Франции, регион Пикардия. Департамент кантона — Эна. Входил в состав округа Лан. Население кантона на 2010 год составляло 10 781 человек.

Код INSEE кантона — 0201. Всего в кантон Анизи-ле-Шато входят 23 коммун, из них главной коммуной являлась Анизи-ле-Шато.

Коммуны кантона 
В состав кантона входили коммуны (население по данным Национального института статистики  за 2010 г.):

Анизи-ле-Шато — население 1 895 чел.
Бассоль-Оле — население 132 чел.
Бранкур-ан-Ланнуа — население 677 чел.
Бургиньон-су-Монбавен — население 133 чел.
Виссиньикур — население 150 чел.
Воксайон — население 490 чел.
Восель-э-Бефкур — население 210 чел.
Лаваль-ан-Ланнуа — население 255 чел.
Ланикур — население 175 чел.
Лизи — население 269 чел.
Мерльё-э-Фукроль — население 273 чел.
Мон-ан-Ланнуа — население 1 149 чел.
Монантёй — население 137 чел.
Монбавен — население 41 чел.
Пинон — население 1 811 чел.
Премонтре — население 769 чел.
Руайокур-э-Шельве — население 198 чел.
Сесьер — население 470 чел.
Сюзи — население 307 чел.
Фокукур — население 311 чел.
Шайвуа — население 188 чел.
Шевреньи — население 192 чел.
Юрсель — население 549 чел.

Экономика 
Структура занятости населения :

 сельское хозяйство — 4,0 %
 промышленность — 9,2 %
 строительство — 16,8 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 22,8 %
 государственные и муниципальные службы — 47,2 %

Политика 

На президентских выборах 2012 г. жители кантона отдали в 1-м туре 29,2 % голосов Франсуа Олланду против 24,6 % у Марин Ле Пен и 21,9 % у Николя Саркози, во 2-м туре в кантоне победил Олланд, получивший 56,1 % (2007 г. 1 тур: Саркози — 27,9 %, Сеголен Руаяль — 25,1 %; 2 тур: Саркози — 50,6 %). На выборах в Национальное собрание в 2012 г. по 1-му избирательному округу департамента Эна они поддержали альтернативного левого кандидата, действующего депутата Рене Дозьера, получившего 31,9 % голосов в 1-м туре и 45,7 % голосов — во 2-м туре (из трех кандидатов).

См. также 
 Округа департамента Эна
 Список округов Франции

Ссылки 

Упразднённые кантоны департамента Эна